Henriette er et pigenavn.

Henriette kan også referere til:
 Henriette (Minnesota) − en by i Pine County, Minnesota, USA
 Henriette (Sallgast) − en bydel i Sallgast, Brandenburg, Tyskland